

Persone

Levesque
Elyse Levesque (1985) – attrice e modella canadese
Joanna Noëlle Levesque, meglio nota come JoJo (1990) – cantante e attrice statunitense
Paul Michael Levesque, meglio noto come Triple H (1969) – wrestler, attore e dirigente d'azienda statunitense
Roger Levesque (1981) – ex calciatore statunitense

Lévesque
Marcel Lévesque (1877-1962) – attore francese
René Lévesque (1922-1987) – politico e giornalista canadese

Altro
Levesque – comunità non incorporata della contea di Cross, Arkansas, Stati Uniti d'America
Hazel Levesque – personaggio della saga di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo